Аура () — лагуна мальтийского острова Гоцо в муниципалитете , соединённая со Средиземным морем через пещеру в скале.

Вероятно, лагуна сформировалась из образовавшейся в геологическом разломе в известняке морской пещеры, свод которой обрушился.

С внутренней стороны лагуны находится пологий каменистый пляж с плотной малоэтажной застройкой. Лодки часто причаливают к каменистому берегу. Неглубокое дно лагуны по большей части состоит из гальки и камней. Если плыть через туннель навстречу открытому морю, свод снижается серией выступов на глубину до 35 метров снаружи. Жак Ив Кусто говорил, что в Ауре он совершил одно из десяти лучших подводных погружений.

В спокойные дни рыбацкие лодки, называемые по-мальтийски луццу, могут проплыть сквозь туннель. Проход в скале используется для совершения туристических прогулок вдоль побережья острова, где из достопримечательностей присутствует Грибная скала, и, до 2017 года, арка Лазурное окно.

Примечания

Ссылки 
 

География Мальты
Заливы Средиземного моря
Заливы Европы